Worthley ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Worthley (Jean Reese Worthley; 1925–2017), US-amerikanische Naturforscherin, Autorin und Moderatorin 
 Max Worthley (Maxwell George Worthley; 1913–1999), australischer Sänger (Tenor) und Gesangspädagoge
 Rebecca Worthley (* 1981), britische Sängerin und Songwriterin 

Siehe auch:
 Worthley Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Wortley